De UEFA Champions League 2007/08 was het 53ste seizoen van het belangrijkste Europese voetbaltoernooi voor clubteams en het 16e seizoen na invoering van de Champions League. De voorrondes begonnen op 17 juli 2007, het hoofdtoernooi op 18 september. De finale werd gespeeld op 21 mei 2008 in het olympisch stadion van Moskou. In totaal 77 teams deden mee aan de voorrondes en/of het hoofdtoernooi van de Champions League 2007/2008. In de finale stonden Manchester United en Chelsea FC tegen elkaar. Na een 1 - 1 stand na de reguliere speeltijd en verlenging, won Manchester United uiteindelijk, voor de derde keer, de beker door de penaltyreeks met 6 - 5 te winnen.

Speelschema
De Champions League 2007/2008 kent drie voorrondes en een hoofdtoernooi. Afhankelijk van de UEFA-coëfficiënten wordt bepaald hoeveel teams een land naar de Champions League mag afvaardigen. Voor de hoogstgenoteerde teams is dit aantal vier, voor de laagstgenoteerde een. Dit wordt het eerste Champions League-seizoen waar de kampioenen van Andorra en San-Marino ook aan   deel mogen nemen. Dwergstaat Liechtenstein  levert geen team voor de Champions League.

Voorrondes
Eerste voorronde

Aan de eerste voorronde doen de 30 landskampioenen mee van de 30 laagst geklasseerde landen. Via een knock-outsysteem (met een thuis- en een uitwedstrijd) kunnen 15 teams zich plaatsen voor de tweede voorronde.
De loting vond plaats op 29 juni. De eerste wedstrijden gespeeld op 17 en 18 juli, de returns op 24 en 25 juli. In het seizoen 2006/2007 deden er slechts 22 teams mee aan de eerste voorronde.

Tweede voorronde

Aan de tweede voorronde doen 28 teams mee:
 De 15 winnaars uit de eerste voorronde
 De nummers-2 van de landen die op positie 10 t/m 15 op de UEFA-ranglijst staan
 De landskampioenen van de landen die op positie 16 t/m 22 staan
Via een knock-outsysteem (met een thuis- en een uitwedstrijd) kunnen 14 teams zich plaatsen voor de derde voorronde. De loting vond plaats op 29 juni. De eerste wedstrijden gespeeld op 31 juli en 1 augustus, de returns op 7 en 8 augustus.

Derde voorronde

Aan de derde voorronde doen 32 teams mee:
 De 14 winnaars uit de tweede voorronde
 De nummers 3 en 4 uit de competitie van de drie hoogstgenoteerde landen
 De nummers 3 van de landen op posities 4, 5 en 6
 De nummers 2 van de landen op posities 7, 8 en 9
 De landskampioenen van de landen op positie 10 t/m 15
Via een knock-outsysteem (met een thuis- en een uitwedstrijd) kunnen 16 teams zich plaatsen voor het hoofdtoernooi. De verliezende teams plaatsen zich voor de eerste ronde van de UEFA Cup. De loting vond plaats op 3 augustus. De eerste wedstrijden gespeeld op 14 en 15 augustus, de returns op 28 en 29 augustus.

Hoofdtoernooi
Aan het hoofdtoernooi doen 32 teams mee:
 De 16 winnaars uit de derde voorronde
 De landskampioenen van de negen hoogstgeplaatste landen
 De nummers 2 van de zes hoogstgeplaatste landen
 De kampioen van de champions league 2006/2007

Groepsfase

Het hoofdtoernooi begint met de groepsfase waarin acht groepen van vier teams gevormd worden. Elk team speelt een thuis- en uitwedstrijd tegen de drie andere teams. De twee best presterende teams per groep blijven in de Champions League en gaan naar de achtste finales. De nummers drie plaatsen zich voor de knock-outronden na de groepsfase van de UEFA Cup, de nummers vier zijn uitgeschakeld.

Knock-outfase

De achtste finales gebeuren via een knock-outsysteem met een thuis- en uitwedstrijd, net zoals de kwartfinales en de halve finales. De finale vond plaats op 21 mei 2008 in het Olympisch stadion in Moskou.

Deelnemende teams

TH: Geplaatst als titelverdediger na de winst in het seizoen 2006/07

Voorrondes

Eerste voorronde

Tweede voorronde

Derde voorronde

*Uitgesteld naar 3 september door het overlijden van Antonio Puerta

Hoofdtoernooi

Potindeling groepsfase 
De kleuren geven weer hoe ver de 32 clubs zijn gekomen.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

* Een week eerder gespeeld dan de andere groepen vanwege de deelname van Milan aan het Wereldkampioenschap voetbal voor clubs 2007

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Achtste finale

De teams in de linkerkolom speelden de eerste wedstrijd thuis. De speeldata waren 19 en 20 februari voor de eerste wedstrijd, en 4 en 5 maart voor de return.

De return Inter Milan - Liverpool werd op 11 maart gespeeld, vanwege de wedstrijd AC Milan - Arsenal op 4 maart in het San Siro/Stadio Giuseppe Meazza.

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Kampioen

Externe links
  Competition Format
  Access list 2007/08

UEFA Champions League
Europacupvoetbal 2007/08